Koopovereenkomst, de handeling van het sluiten daarvan.
 Kopen (Jatipurno), plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Kopen (Teras), plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java, Indonesië.